

Сливниця () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Кресна.
 Сливниця () — місто в Софійській області. Входить до складу общини Сливниця.
 Сливниця () — община в Софійській області.

Сливниця — село, гміна Дубецько, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство
 Сливниця — село, гміна Красічин, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство

Сливниця - село в Україні

Див. також 
 Слівниця